O termo Colônia Espiritual Alvorada Nova, segundo os seguidores da Doutrina Espírita, designa uma suposta colônia espiritual localizada sobre as cidades de Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande e Cubatão, no litoral paulista.

Essa colônia foi noticiada e descrita pela primeira vez no livro Nosso Lar, de Chico Xavier, alegadamente pelo espírito de André Luiz:

"– Partiu daqui a interessante formação de Ministérios?

– Sim, os missionários da criação de "Nosso Lar" visitaram os serviços de "Alvorada Nova", uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por Ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que, somente com o Governador atual, conseguiram elevação. Assim procederam, considerando que a organização em Ministérios é mais expressiva, como definição de espiritualidade."

A segunda informação sobre Alvorada Nova foi dada no livro Os Mensageiros, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz:

"Aniceto voltou a considerar, após silêncio mais longo:

— Estive pessoalmente, a semana passada, em “Alvorada Nova”, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior, dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância, nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar, nos próprios ombros, toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos, finalmente, a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências."

Essa cidade espiritual, como também outras, para onde seriam levados os espíritos socorridos vindos de várias partes do umbral e da crosta terrestre, contaria com uma vasta rede viária, meios de transporte, arborização, praças, teatros, hospitais, escolas e outros.

Série Alvorada Nova

Alvorada Nova, lançado em 1992, é o primeiro dos livros coordenados por Abel Glaser (dirigente, desde 1963, do Lar Escola Cairbar Schutel e coordenador de grupo de médiuns, o Grupo de Estudos Cairbar Schutel), que compõem uma coleção também conhecida como Série Alvorada Nova, atribuída ao espírito Cairbar Schutel e seus emissários. Foi editado pela Casa Editora O Clarim, fundada por Cairbar Schutel. Alvorada Nova é um romance não convencional que versa sobre a colônia espiritual homônima, espécie de cidade onde se reúnem espíritos para aprender e trabalhar entre uma encarnação e outra.

Desenhos minuciosos dos mapas da cidade Alvorada Nova, assim como a arquitetura das edificações, departamentos e casas, que ilustram o livro, foram criados pelas médiuns do grupo, através de suas observações realizadas durante supostos desdobramentos (saídas do corpo) de março a novembro de 1987, conduzidas e orientadas pelos espíritos Cairbar Schutel e seus emissários.

Segundo este livro, os espíritos Cairbar Schutel e Scheilla dirigem a cidade espiritual Alvorada Nova. Cairbar é o coordenador-geral e Scheilla coordena o hospital Casa de Repouso.

Outros livros da referida série Alvorada Nova também tratam desta colônia espiritual.

Bibliografia 
Série A Vida no Mundo Espiritual, pelo espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier, editada pela Federação Espírita Brasileira:

 Nosso Lar (1944)
 Os Mensageiros (1944)

Série Alvorada Nova, atribuída ao espírito Cairbar Schutel e seus emissários, editada pela Casa Editora O Clarim:

 GLASER, Abel. Alvorada Nova, pelo Espírito Cairbar Schutel. Matão: Casa Editora O Clarim, 1992.
 GLASER, Abel. Conversando sobre Mediunidade - Retratos de Alvorada Nova, pelo Espírito Cairbar Schutel. Matão: Casa Editora O Clarim, 1993.
 GLASER, Abel. Eustáquio - Quinze séculos de uma trajetória, pelo Espírito Cairbar Schutel. Matão: Casa Editora O Clarim, 1995.
 GLASER, Abel. Fundamentos da Reforma Íntima, pelo Espírito Cairbar Schutel. Matão: Casa Editora O Clarim, 1999.
 GLASER, Abel. Baviera - Saga Secular de Amor e Ódio, pelo Espírito Rubião. Matão: Casa Editora O Clarim, 2000
 GLASER, Abel. Guerra no Além - Interação entre os dois planos da vida, pelo Espírito Cairbar Schutel (co-autoria espiritual com seus emissários). Matão: Casa Editora O Clarim, 2010.

Ver também 
 Céu (religião)
 Colônia Espiritual Nosso Lar
 Espiritismo
 História do espiritismo no Brasil
 Plano espiritual
 Vida depois da Morte
 Vida depois da Vida

Ligações externas 
 Site da Casa Editora O Clarim
 Documentário sobre a vida de Cairbar Schutel - O Bandeirante do Espiritismo. 40 min. Produzido pela extinta TV Morada do Sol, emissora independente sediada em Araraquara (SP), que depois veio a tornar-se Rede Mulher
 Site do Lar Escola Cairbar Schutel e do Centro Espírita Irmã Scheilla em São Paulo (SP)

Espiritismo
Colônias espirituais
Vocabulário espírita
Vida após a morte
Lugares hipotéticos (religião)